Mirage Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mirage Township (Kansas)
 Mirage Township (Nebraska)